Lakkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lakkasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Lakkasaari (ö i Norra Österbotten), Koillismaa, 

Robotskapade Finlandförgreningar